Mantle (englisch für „Mantel“ oder „Umhang“) steht für:

 Mantle (Klettern), eine besondere Bewegung beim Klettern
 AMD Mantle, Programmierschnittstelle für Grafikausgaben
 Mantle (Album), Jazzalbum von Natsuki Tamura, Satoko Fujii und Ramón López (2020)

Mantle ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Dod Mantle (* 1955), britischer Kameramann
 Clive Mantle (* 1957), britischer Schauspieler
 Doreen Mantle (* 1930), britische Schauspielerin
 John Mantle (1946–2010), britischer Bischof
 Lee Mantle (1851–1934), US-amerikanischer Politiker
 Mickey Mantle (1931–1995), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:

 Mantel (Begriffsklärung)